Étienne Couvert peut faire référence à :
 Étienne Couvert (1927- ), essayiste français ;
 Étienne Couvert (1856-1933), peintre français.